2 wsie w Polsce:
 Kozłówko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin.
 Kozłówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno w sołectwie Kozłowo.